Lombardia Trophy 2019 — седьмой международный турнир по фигурному катанию Lombardia Trophy, который проходил в итальянском городе Бергамо с 13 сентября по 15 сентября 2019 года. Спортсмены выступали в следующих категориях: мужское и женское одиночное катание и танцы на льду.

Турнир входит в ежегодную серию «Челленджер» текущего сезона и является вторым его этапом.

Результаты

Мужчины

Женщины

Танцы на льду

Примечания

Ссылки
 Информация о турнире на сайте ISU
 Информация о турнире на сайте итальянской федерации ледового спорта
 Результаты на сайте итальянской федерации ледового спорта

Lombardia Trophy
2019 год в фигурном катании
Фигурное катание в сезоне 2019/2020
Сентябрь 2019 года
Спорт в Италии в 2019 году
Кубок Ломбардии
Международные спортивные соревнования в Бергамо